Вилијамсбург има више значења:
 Округ Вилијамсбург (Јужна Каролина), је округ у америчкој савезној држави Јужна Каролина
 Вилијамсбург (Флорида), насељено је место без административног статуса у америчкој савезној држави Флорида
 Вилијамсбург (Ајова), град је у америчкој савезној држави Ајова
 Вилијамсбург (Вирџинија), град је у америчкој савезној држави Вирџинија
 Вилијамсбург (Канзас), град је у америчкој савезној држави Канзас
 Вилијамсбург (Кентаки), град је у америчкој савезној држави Кентаки
 Вилијамсбург (Колорадо), град је у америчкој савезној држави Колорадо
 Вилијамсбург (Нови Мексико), град је у америчкој савезној држави Нови Мексико
 Вилијамсбург (Охајо), град је у америчкој савезној држави Охајо
 Вилијамсбург (Пенсилванија), град је у америчкој савезној држави Пенсилванија